Cécile Fakhoury, galeriste franco-ivoirienne
Clément Fakhoury (né en 1964), tireur sportif sénégalais
Pierre Fakhoury (né en 1943), architecte et entrepreneur en BTP libano-ivoirien
Tamirace Fakhoury (née en 1975), écrivaine et universitaire libanaise